Франци́шек Росла́нец (; 19 декабря 1889, деревня Высьмежицы, Польша - октябрь 1942, Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, профессор кафедры теологии Варшавского Университета, библеист. Входит в число 108 блаженные польские мученики, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Изучал теологию в Риме, где в 1914 году принял сан священника. После возвращения в Польшу занимался преподавательской деятельностью на кафедре теологии Варшавского Университета. Был арестован Гестапо в ноябре 1939 года и интернирован в концентрационный лагерь Заксенхаузен, после — а концлагерь Дахау, где погиб в октябре 1942 года в газовой камере.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Примечания

Литература 
 Marian Zimałek: Błogosławiony ksiądz Franciszek Rosłaniec. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. ISBN 83-88743-78-3.

Ссылки 
 Мученики, погибшие от рук нацистов 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Дахау